Soleczniki (Soleczniki Wielkie) − miasto na Litwie, w okręgu wileńskim
 Soleczniki − wieś położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Soleczniki

Zobacz też:
 Rejon solecznicki − jednostka podziału administracyjnego Litwy
 Soleczniki (gmina) − jednostka podziału administracyjnego Litwy
 Soleczniki Małe − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, gminie Soleczniki i starostwie Soleczniki